Парламентские выборы в Люксембурге прошли 17 июня 1984 года На них на 5-летний срок были избраны 64 члена Палаты депутатов Люксембурга.

В результате выборов правящая Христианско-социальная народная партия получила 25 мест и вновь стала крупнейшей парламентской партией, создав коалицию с ЛСРП.

Результаты 

{{nowrap|Результаты парламентских выборов в Люксембурге 17 июня 1984}}
|- style="background-color:#E9E9E9" align=center
!colspan=2|Партия
!Голоса
!%*
!Места
!Изменение
|-
|style="background-color: #F7911D" |
|align=left|Христианско-социальная народная партия||1 148 085||36,7||25||+1
|-
|style="background-color: #CC0000" |
|align=left|Люксембургская социалистическая рабочая партия||1 104 740||31,8||21||+7
|-
|style="background-color: #004A90" |
|align=left|Демократическая партия||614 627||20,4||14||-1
|-
|style="background-color: red" |
|align=left|Коммунистическая партия Люксембурга||165 960||4,4||2||0
|-
|style="background-color: #99CC33" |
|align=left|Зелёная альтернативная партия||169 862||4,2||2||новая
|-
|style="background-color: gray" |
|align=left|Независимая социалистическая партия||81 002||2,4||0||-1
|-
|style="background-color:  " |
|align=left|Прочие партии||6 686||0,2||0||–
|-
|align=left colspan=2|Недействительных/пустых бюллетеней||11 657||–||–||–
|-
|align=left colspan=2|Всего||191 651||100||64||+5'''
|-
|align=left colspan=2|Зарегистрированных избирателей*/Явка||215 792||88,8||–||–
|-
|align=left colspan=7|Источник: Nohlen & Stöver
|}
* Доля голосов не соответствует количеству поданных голосов, так как избиратели из различных округов имеют различное количество бюллетеней. Доля голосов рассчитывается на основе пропорции голосов в каждом отдельном округе.

См. также 
 Палата депутатов Люксембурга

Примечания 

Люксембург
Выборы в Люксембурге
1984 год в Люксембурге